Matarranya, comarca
 Riu Matarranya
 Associació Cultural del Matarranya
 Favara de Matarranya
 Estació de Favara de Matarranya
 Mausoleu de Favara de Matarranya
 Fórnols de Matarranya